Die Copa Petrobras Buenos Aires 2008 war ein Tennisturnier, das vom 20. bis 26. Oktober 2008 in Buenos Aires stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2008 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 27 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 27 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 27 kB)

ATP Challenger Series 2008
Tennisturnier in Buenos Aires